Famille Micault :
 Nicolas Micault (mort en 1589 à Bruxelles), conseiller au conseil privé des Pays-Bas espagnols
 Joseph Micault d'Harvelay
 Jean Vivant Micault de Corbeton

 Autres porteurs :
 Jean Micault (1924-2021), pianiste français.

Patronyme français
Patronyme belge